Coroană sau Corona se poate referi la:
Coroana unui arbore, alcătuită din frunzele de la exterior
Coroana unui monarh, un obiect simbol al autorității (împreună cu sceptrul), purtat pe cap, confecționat din metal nobil și împodobit cu pietre prețioase
Coroană dentară, termen folosit în stomatologie referindu-se la dentiție.
Coroană, unitate monetară utilizată în țări precum Norvegia, Cehia sau Estonia
Coroană de înmormântare, aranjament floral adus ca omagiu răposatului

Localități 
 Corona, California, Statele Unite
 Corona, New Mexico, Statele Unite
 Corona, Dakota de Sud, Statele Unite
 Corona, Tennessee, Statele Unite
 Corona, Queens, orașul New York, Statele Unite
 Corona de Tucson, Arizona, Statele Unite
 Corona del Mar, California, Statele Unite
 Estadio Corona, stadion mexican
 Corona (ETS), o stație de metrou ușor din Edmonton, Alberta, Canada
 Corona, o variantă latină medievală a numelui orașului Brașov, Romania